Xocavənd (district), een district in Azerbeidzjan, gelegen in de niet-erkende republiek Nagorno-Karabach
 Martoeni (stad in Nagorno-Karabach) (Azerbeidzjaans: Xocavənd), de hoofdstad van dit district en van het gewest Martoeni in Nagorno-Karabach 
 Xocavənd (gemeente in Ağcabədi), een gemeente in het district Ağcabədi, Azerbeidzjan